

Gouvernement 

 Président : Denis Sassou-Nguesso

Événements 

  : accident ferroviaire à Mvoungouti, à une trentaine de kilomètres au sud de Dolisie.

Naissances

Décès

Voir aussi 

 2011 en Afrique

Chronologie de la république du Congo au XXIe siècle